CRW est un sigle qui peut signifier :
 Conseil régional wallon, l'ancêtre du Parlement de Wallonie.

CRW est un code, qui signifie :
 Aéroport Yeager de Charleston, en Virginie-Occidentale (États-Unis), selon le code AITA des aéroports.